

Cinema 
 Devotion – cortometraggio del 1913 diretto da Jay Hunt
 Devotion – film del 1921 diretto da Burton George
Devotion – film del 1931 diretto da Robert Milton 
Appassionatamente (Devotion) – film del 1946 diretto da Curtis Bernhardt
Devotion – film del 2022 diretto da J. D. Dillard

Musica 
 Devotion – album di John McLaughlin del 1970
 Devotion – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1974, dall'album Open Our Eyes
 Devotion (The Best of Yanni) – album di Yanni del 1997
 Devotion – album di Avishai Cohen del 1999
 Devotion – album di Masami Okui del 2001
 Devotion – album dei Baby V.O.X del 2003
 Devotion – album dei Newsboys del 2004
 Devotion – album dei Beach House del 2008
 Devotion – traccia dell'album Happiness degli Hurts del 2010, featuring Kylie Minogue
 Devotion – album di Mia Martina del 2011
 Devotion – album di Jessie Ware del 2012
 Devotion – album degli Anberlin del 2013
 Devotion – singolo di Mario Biondi del 2018